Первухинка (), село, 
Гутянский поселковый совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320855302. Население по переписи 2001 г. составляет 664 (293/371 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Первухинка находится в 2-х км от пгт Гуты на краю большого лесного массива (дуб, сосна).

История 
 1919 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть машинно-тракторные мастерские, пчёл-разводный комплекс,лесоперерабатывающие пило-рамы.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Детский дом.
 Первухинская амбулатория семейной медицины.

Достопримечательности 
 Могила Наумова П.М., советского воина и Памятный знак воинам-односельчанам 1941-1945 гг.
 На удалении 800 м от села — Могила Арнацкой Н., советской партизанки.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины